Pere Bonet Alcantarilla (1864 - 193?), escriptor valencià
 Pere Bonet i Cuito (Lleida, 1901 - París, 1980), polític i sindicalista català
 Pere Bonet Mir Bonet de San Pedro o de Sant Pere (Puig de Sant Pere 1917 - 2002), cantant, compositor, autor i arranjador de música mallorquí